William Hayes – angielski kompozytor
 William Hayes – amerykański lekkoatleta
 William Hayes – brytyjski zapaśnik